Бечо () — топоним в регионе Сванетия, на территории современной республики Грузия:

 Бечо — горный перевал на Кавказе.
 Бечо — населённый пункт и исторический центр региона Сванетия, Грузия.